Márton János

 Márton János (1817–1897) honvédhadnagy
 Márton János (1879–1955) egyháztörténész, lapszerkesztő, református lelkész, teológiai tanár
 Márton János (1921–1998) színész, rendező
 Márton János (1922–2009) agrárközgazdász
 Márton János (1946) birkózó

Marton János

 Marton János (1853–?) jogász, kormányfőtanácsos
 Marton János (1921–2000) jegyző, sportoló, játékvezető
 Marton János (1925–1999) országgyűlési képviselő
 Marton János (1943) könyvtáros, informatikus